Apontador - um conceito de programação. Também chamado de ponteiro.
Apontador de lápis - um objeto para aparar pontas de lápis.
Apontador laser

Desambiguação